Obiekty geograficzne:
 Moncayo – najwyższy szczyt w masywie Sierra del Moncayo

Osoby o tym nazwisku:
 José Pablo Moncayo – meksykański kompozytor i dyrygent
 Wilson Moncayo – rzymskokatolicki duchowny